Schloifer ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Johann Heinrich Schloifer (1720–1783), deutscher Kanzleiassessor und Archivar
 Johann Heinrich Jakob Schloifer (1790–1867), deutscher Richter und als Verwaltungsjurist Ministerpräsident des Großherzogtums Oldenburg
 Otto Franz Johannes Schloifer (1867–1941), deutscher Offizier und Kolonialunternehmer

Siehe auch 

 Schleifer (Begriffsklärung)

Familienname
Deutscher Personenname